Министерството на отбраната на Северна Македония () е едно от министерствата в правителството на Северна Македония. От създаването на министерството името и функциите му не са променяни.

Министри (1991-до днес)

Външни препратки 
  Официален сайт на Министерството на отбраната на Северна Македония 

Въоръжени сили на Северна Македония
Отбрана
Северна Македония